Torbijera ima više značenja:
 Torbijera (Ferara)
 Torbijera (Trento)